Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji St. Petersburg Ladies Trophy 2016 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla lotyšská tenistka Jeļena Ostapenková, která v úvodním kole podlehla Belgičance Yanině Wickmayerové. Předchozí ročník vyhrála v rámci nižšího okruhu ITF.

Roli favoritek splnily dvě nejvýše nasazené hráčky Belinda Bencicová a Roberta Vinciová, které postoupily do finále. Vinciová v něm soupeřku zdolala po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které po sérii čtyř finálových proher představovalo jubilejní desátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Bencicová se díky bodovému zisku v následném vydání žeříčku WTA z 15. února 2016 poprvé v kariéře posunula do elitní světové desítky, když jí patřilo 9. místo.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2016